Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2008/09 der Frauen ist die 22. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Swiss Mobiliar League nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält acht Vereine.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Mit dem 3:1-Sieg in der Finalserie gegen die Red Ants Rychenberg Winterthur wurde der UHC Dietlikon zum vierten Mal in Serie und zum fünften Mal überhaupt Schweizer Meister.

Auf-/Abstiegsspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B antreten.

Nationalliga B

Hauptrunde 

Hiermit steigen die UHC Aergera Giffers in die 1. Liga ab. Da zusätzlich auch die Kloten-Bülach Jets ihr Frauenteam auf Ende Saison zurückzogen, konnten mit Floorball Köniz und UH Red Lions Frauenfeld gleich zwei Mannschaften aus der 1. Liga in die Nationalliga B aufsteigen.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2008
Unihockey 2009
Frauenunihockeywettbewerb